

Astronomia
 4679 Sybil – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Sybil – film del 1921 diretto da Jack Denton
 Sybil – miniserie televisiva del 1976 diretta da Daniel Petrie
 È tutto per te... Sybille o Tutto per te... Sybille (Sybil, tous les trous sont permis o Sybille) – film del 1981 diretto da Michel Caputo
 Sybil – film del 2007 diretto da Joseph Sargent

Letteratura 
 Sybil o The Two Nations – novella del 1845 di Benjamin Disraeli
 Sybil – romanzo del 1973 di Flora Rheta Schreiber

Onomastica
Sybil – forma inglese del nome proprio di persona Sibilla

Persone 
Sybil (Sybil Lynch) – cantante statunitense

Pagine correlate 
 Sibilla (disambigua)